Neuenkirchen è il nome di diverse località:

Neuenkirchen  – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Neuenkirchen  – comune della Bassa Sassonia (circondario della Landa)
 Neuenkirchen  – comune della Bassa Sassonia (circondario di Osnabrück)
 Neuenkirchen  – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald)
 Neuenkirchen  – comune della Bassa Sassonia (circondario di Cuxhaven)
 Neuenkirchen  – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Mecklenburgische Seenplatte)
 Neuenkirchen  – comune della Bassa Sassonia (circondario di Diepholz)
 Neuenkirchen  – comune dello Schleswig-Holstein
 Neuenkirchen  – comune della Bassa Sassonia (circondario di Stade)
 Neuenkirchen  – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Pomerania Anteriore-Rügen)
 Neuenkirchen  – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald)
 Neuenkirchen-Vörden  – comune della Bassa Sassonia

Pagine correlate 
 Neukirch
 Neukirchen
 Neunkirchen